Инвалидное кресло-коляска — средство передвижения для людей, не имеющих возможности двигаться как временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в сидячем положении.

Для людей, не способных сидеть, существует «банкетка на колёсах» с аналогичным устройством.

История 

Первоначально инвалидные коляски были изобретены в VI в. до н. э. в Китае.

Гарри Джиггинс был первым, кто наладил серийное производство лёгких стальных инвалидных колясок для помощи другу, который повредил спину в результате аварии в шахте.

В 1655 году Стефан Фарфлер, 22-летний часовщик, страдающий параличом нижних конечностей, построил первое в мире самоходное кресло на трехколесном шасси с использованием системы кривошипов и зубчатых колес. Однако устройство больше походило на ручной велосипед, чем на инвалидную коляску, поскольку конструкция включала ручные рукоятки, установленные на переднем колесе.

Типы 

В настоящее время на рынке представлено множество моделей инвалидных колясок, отличающихся как дизайном, так и набором технических характеристик.
Инвалидные кресла-коляски делятся на:
 кресла-каталки. Если человек сильно ослаблен и управлять коляской ему не под силу, в этом случае сиделка, медсестра или опекун возят его в кресле-каталке;
 кресла-коляски. Креслом-коляской инвалид управляет самостоятельно, используя ручной или электрический привод:
 коляски с механическим приводом — колёса двигаются силой рук;
 коляски с мотором — электродвигатель и аккумулятор или топливные элементы.

Среди колясок с ручным приводом выделяют:
 базовые инвалидные коляски для дома и улицы;
 инвалидные коляски с высокой спинкой;
 коляски с рычажным приводом;
 активные инвалидные коляски;
 спортивные инвалидные коляски;
 детские инвалидные коляски;
 инвалидные коляски для детей с ДЦП;
 инвалидные коляски с санитарным устройством;
 инвалидные коляски, способные передвигаться по ступенькам -ступенькоходы.

Базовые инвалидные коляски 
Базовые инвалидные коляски отличаются по типу подлокотников, подножек, колес, а также по весу, габаритам и материалам.

Подлокотники 
Различают следующие виды подлокотников:
 фиксированные, съёмные, откидные;
 по форме — удлинённые, ступенчатые и компромиссные;
 возможности трансформации — цельные, цельные с дополнительными опциями (зажим для зонта, крепления для столика или глубокого подноса для перевозки груза и т. п.), с изменяемой высотой, с изменяемой высотой и дополнительными опциями.

Инвалидное кресло с несъёмными подлокотниками обладает большей устойчивостью за счёт цельной рамы, однако садиться в такое кресло, например, с кровати или стула крайне неудобно. Откидные и съёмные подлокотники дают возможность пересаживаться в кресло с меньшими усилиями, что особенно важно для пожилых и ослабленных людей.

Ступенчатый подлокотник позволяет легко подъезжать к различным препятствиям (например, к столу); удлинённые подлокотники обеспечивают больше комфорта рукам.

Существуют также подлокотники компромиссные, которые являются одновременно удлинёнными и скошенными, что позволяет удобно расположить руки и при этом с легкостью подъезжать к столешнице или барной стойке.

Подножки 
Подножки в свою очередь делятся на:
 фиксированные
 съёмно-откидные
 съёмно-откидные с ортопедической подушкой.

Фиксированные подножки можно отрегулировать по длине в зависимости от роста пользователя.

Съёмно-откидные подножки облегчают транспортировку инвалидной коляски, поскольку без подножек кресло гораздо меньше весит и занимает не так много места. Если человеку не требуется две подножки (например, после ампутации одной ноги), ненужную подножку можно снять, и коляска опять же станет легче. В инвалидное кресло с откидными подножками удобно садиться — это актуально для пожилых людей, способных самостоятельно передвигаться и пользующихся креслом лишь иногда.

Съёмно-откидные подножки с ортопедической подушкой изменяют угол наклона вплоть до горизонтального положения. Это повышает уровень функциональности. В частности, с такой подножкой человеку будет комфортно при переломе костей таза, когда на всю ногу наложен гипс и согнуть её невозможно.

Разные виды подлокотников и подножек обеспечивают различный уровень комфорта и подбираются с учётом общего физического состояния инвалида и особенностей заболевания.

Колеса 
В зависимости от предполагаемой среды использования (на улице или дома) выбирается инвалидная коляска либо:
 с пневматическими колесами, обеспечивающими повышенный уровень амортизации, либо
 с более износостойкими литыми.

Литые колеса хороши для передвижения по идеально ровной поверхности, поэтому коляска с литыми колесами больше подойдет для дома. Такие колеса не требуют практически никакого ухода и служат дольше. Если литое колесо лопается, оно заменяется полностью вместе с ободом.

Коляска на надувных, или пневматических колесах обычно используется для прогулок по улице, поскольку идёт более мягко, сглаживая недостатки неровной дороги. Пневматические колеса требуют такого же ухода, как велосипедные: их нужно периодически подкачивать и заменять. При проколе надувного колеса можно заменить и камеру, и покрышку — замена обода при этом не требуется.

Вес и габариты инвалидных колясок варьируются в зависимости от модели. Обычные базовые коляски весят в среднем 19 кг, облегчённые коляски из алюминия — до 15 кг, а вес самых прогрессивных спортивных колясок составляет 8-15 кг. Ширина сиденья варьируется 30 до 56 см и подбирается в соответствии с комплекцией пациента. Для полных пациентов предусмотрены специальные инвалидные коляски с расширенным сиденьем и повышенной грузоподъёмностью, которая достигается за счёт усиленной двойной рамы.

Рама 
Рамы инвалидных колясок в основном изготавливают из стали, а в случае с облегчёнными моделями — из алюминия, титана или других облегчённых сплавов, при этом рама может быть цельной, складной или активной (состоящей из левой и правой половин, скреплённых подшипником — для устойчивости на бугристой поверхности) при этом она может быть и складной.

Обивка сиденья 
В качестве обтягивающего материала для кресел используют:
 кожзаменитель. Кресла из кожзаменителя легко моются, что особенно актуально в больницах, где необходима частая санитарная обработка после каждого пациента, а также в домашних условиях в том случае, если инвалид страдает недержанием;
 гигроскопичный материал с мягкой подложкой. Дышащий гигроскопический материал с мягкой подложкой обеспечивает пациенту повышенный уровень комфорта и также поддается санитарно-гигиенической обработке.

Коляски также оборудованы могут быть туалетным устройством для гигиенических целей.

Коляски с высокой спинкой 
Коляски с высокой спинкой, способной менять угол наклона, и ортопедическими подножками предназначены для людей, которые вынуждены проводить в коляске большое количество времени. Спинку кресла можно отрегулировать таким образом, чтобы человек полусидел-полулежал: при этом уменьшается нагрузка на позвоночник и пребывание в кресле становится более комфортным. Спинка кресла откидывается назад до горизонтального положения, ортопедические подножки поднимаются вверх на 90 градусов, и кресло-коляска превращается фактически в кровать.

Рычажные коляски 
Коляски с рычажным приводом позволяют людям с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться на значительные расстояния по относительно неровной поверхности. Рычажная инвалидная коляска подойдет человеку с хорошо развитой мускулатурой плеч и рук, который хочет поддерживать себя в хорошей физической форме.

Для пользователей с односторонними ограничениями функций тела существуют рычажные коляски с управлением одной рукой: при этом рычаг расположен либо с правой, либо с левой стороны.

Активные коляски 
За счет гибкой системы регулировок (количество которых доходит до 40) активную коляску можно настроить с учётом индивидуальных особенностей конкретного человека: роста, веса, конституции тела, ограничения двигательной функции. Активные коляски предназначены для людей с инвалидностью, которые ведут активный образ жизни, много и часто передвигаются, хотят иметь максимум мобильности и маневренности.

Спортивные коляски 
Спортивные коляски предназначенные для занятия профессиональным спортом и танцами. Подобные коляски изготавливаются на заказ с учётом всех особенностей планируемой эксплуатации. При этом используются особо прочные материалы, способные выдержать экстремальные спортивные нагрузки.

Спортивные инвалидные коляски весят намного меньше стандартных базовых колясок (8-14,5 кг). Подобная лёгкость достигается за счёт рамы из особых лёгких сплавов, уменьшенного диаметра передних колес, специально смоделированной спинки и минимальных подлокотников.

Детские инвалидные коляски 
Среди детских инвалидных колясок также выделяют базовые и активные. Подбирается коляска с учётом, прежде всего, возраста ребёнка, его физического состояния и предполагаемой среды использования.

Коляски для детей с ДЦП 
Конструкция колясок для детей в ДЦП разработана с учётом особенностей заболевания и необходимых мер безопасности.

В данной категории выделяют:
 коляски для дома;
 коляски для улицы.

Коляска для дома имеет легкую, но прочную спинку, фиксаторы головы, единую подножку, боковые фиксаторы, страховочные ремни и абдуктор, защищающий ребёнка от непроизвольного «винтового» скручивания ног.

Коляска для улицы оснащена страховочными ремнями, абдуктором и капюшоном. Внешне коляски прогулочного типа очень похожи на традиционные детские коляски, что помогает родителям, чей ребёнок болеет ДЦП, избежать лишних взглядов и нежелательных вопросов.

Коляски с электроприводом 

Коляски с электроприводом стали изобретаться после Первой Мировой войны.

Инвалидная коляска с электрическим приводом приводится в действие электромотором и способно на одном запасе хода проехать не более 30 километров.

Существуют инвалидные кресла с подвижной спинкой.

В мировой практике коляски с электроприводом выдаются только если травмирована верхняя часть тела, пациент явно физически слаб или у него проблемы с сердцем. В противном случае возможно приобретение только за собственные деньги.

Обычно управляются ручным управлением, джойстиком.

Коляски, способные перемещаться по ступенькам 
Коляски-ступенькоходы предназначены для реализации возможности перемещаться (подниматься и спускаться) по лестничным ступеням без помощи посторонних лиц. В мире существует несколько типов колясок-ступенькоходов. Это сложные механизмы с электроприводом. Такие образцы отличаются очень высокой стоимостью, сопоставимой со стоимостью бюджетной машины.. Также существуют более простые и дешевые варианты колясок, способных перемещаться по лестницам отечественного производства. Типы колясок с ручным приводом и электроприводом.

Существуют проекты инвалидных кресел:
 способных перемещаться по ступенькам;
 с гусеницамиЮ

Доступность зданий 

Кампания по приспособлению инфраструктуры началась в 90-х годах в США с принятием «Americans with Disabilities Act of 1990», создавшего Золотое правило.

Люди с ограниченными физическими возможностями должны иметь равный доступ, включая общественный транспорт и здания.

Доступ в здания и сооружения может быть осуществлён следующими средствами:

 Пандус для заезда (обычно под углом до 7° или 10° при наличии перил);
 Специальный лифт для колясочников или подъёмник (если по каким-либо причинам отсутствует пассажирский лифт);
 Приспособление инфраструктуры:
 Более низкие кассовые боксы (на две кассы, возле каждой из которых может быть поставлена корзина). В остальное время используются как экспресс — кассы;
 Более низкое размещение автоматов, кнопок и т. д.;
 Специальные туалетные комнаты для удобства перемещения;
 Дополнительные откидные (боковые) сиденья в зрительных залах (коляска может быть поставлена на данное место);
 Резервирование парковочных мест под специальные автомобили.

В ряде стран законодательно существует требование оборудовать пандус.
Однако стоит отметить, что в РФ крайне небольшое количество как жилых, так и общественных зданий приспособлено для использования инвалидами.

Общественный транспорт для инвалидов-колясочников

Электропоезда 

В принципе, и ранее при проектировании высоких платформ железнодорожного транспорта учитывались интересы лиц с ограниченными возможностями. Но наблюдаются тенденции

 В трамваях — понижение уровня пола прежде всего в связи с более ранним повышением нагрузки на данный вид транспорта, что ускоряло посадку и высадку.
 Уменьшение количества сидячих мест в вагонах поездов из-за критической пропускной способности, связанной с разрастанием городов с выделением просторной площадки, где можно разместить и багаж, и коляски.

Однако по общей тенденции начинают размещаться и лифты для инвалидов.

Иной городской транспорт 
Первым этапом был разработан низкопольный транспорт. Смысл заключается в том, что оборудование размещается в основном районе колёсных арок (тележек в вагонах), а также в промежутке между кабиной водителя и ближайшей колёсной аркой. Дополнительное оборудование размещается на своеобразном постаменте под блоком сидений, а место в районе средней двери отводится под накопительную площадку, где может быть размещён багаж, детские и инвалидные коляски.

Однако данные безрельсовые транспортные средства в настоящее время не лишены недостатков:

 за счёт ведущих трёх осей имеют ограниченную маневренность. Существуют модели (наиболее известная в РФ ПАЗ-3237), лишённая данного недостатка, но за счёт малого числа посадочных мест (18+36/18+20+2 коляски) ограничена в выборе маршрутов;
 низкопольные автобусы и троллейбусы менее удобны в условиях больших пассажиропотоков по причине узкого прохода между задними колёсными арками и отсутствия задней накопительной площадки. Однако в моделях произведённых заводом МАЗ этот недостаток уменьшен по причине другой конструкции заднего ведущего моста и уменьшенного числа сидячих мест

Вторым этапом разработана выдвижная аппарель, поднимаемая специальным ключом кондуктором (в некоторых странах выдаётся и колясочникам) для облегчения въезда.

Низкопольный транспорт ставится прежде всего на внутрирайонные маршруты, а также при возможности пересадки на другой приспособленный транспорт.
Следует отметить, что с середины 2000-х годов Москва закупает только низкопольные автобусы, троллейбусы и электробусы.

Автомобили для людей, передвигающихся на коляске 
С 1949-х годов разрабатываются автомобили для людей, использующих инвалидную коляску (), например, Canta (некоторые модели), .

Производят мотоколяски (мотоциклы и автомобили для инвалидов) и обычные автомобили с ручным управлением. Также существует электроскутеры и микроэлектромобили для инвалидов.

Нейромобиль представляет собой электроприводное транспортное средство, пилотируемое посредством ментальных команд пилота. Команды управления нейромобилем считываются при помощи электроэнцефалографии и электромиографии пилота. Опытный образец нейромобиля разрабатывается в ННГУ

Также есть трёхколёсные велосипеды и электровелосипеды с креслом с возможностью управления и передвижения с помощью одних рук.

РЖД

Спорт на инвалидных колясках 
 Теннис на колясках
 Баскетбол на колясках
 Кёрлинг на колясках
 Фехтование в инвалидных колясках

См. также 
 Технические средства реабилитации
 Ролятор
 Hybrid Assistive Limb
 Экзоскелет
 Сигвей
 
 Пандус
 Подъёмники для инвалидов

Примечания

Литература 
 

Медицинская мебель
Средства реабилитации для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Транспортные средства
Мускульный привод
Кресла
Колёсные транспортные средства
Коляски